Le duché de Mecklembourg-Schwerin est un État membre du Saint-Empire romain germanique de 1701 à 1806 et de la Confédération du Rhin de 1806 à 1815.
 Le grand-duché de Mecklembourg-Schwerin est un État membre de la Confédération germanique (1815-1863), de la Confédération de l’Allemagne du Nord (1866-1871) et enfin de l’Empire allemand (1871-1918).  
 L’État libre de Mecklembourg-Schwerin a fait partie de la République de Weimar et du Troisième Reich.